Grupp B i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 10 juni till 20 juni 2006. I gruppen spelade England, Paraguay, Sverige och Trinidad och Tobago. 

Vinnaren av denna grupp, England, mötte tvåan Ecuador från Grupp A i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Sverige, mötte vinnaren Tyskland från Grupp A i åttondelsfinalen.

Tabell

Matcher

England mot Paraguay

Trinidad och Tobago mot Sverige

England mot Trinidad och Tobago

Sverige mot Paraguay

Sverige mot England

Paraguay mot Trinidad och Tobago

Externa länkar 
 

Grupp B
Sportevenemang i Frankfurt am Main
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i Nürnberg
Sportevenemang i Berlin
Sportevenemang i Köln
Sport i Kaiserslautern
Nürnberg under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Frankfurt am Main under 2000-talet
Dortmund under 2000-talet